Аке́н-Вестбеку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 70 км на захід від Лілля, 70 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 269 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 731,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Акен-Вестбекур на сайті французького Національного інституту географії
 Акен-Вестбекур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Акен-Вестбекур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале